На летних Олимпийских играх 1968 года Великобританию представляли 225 спортсменов (175 мужчин, 50 женщин). Они завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей, что вывело сборную на 10-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Матч за 11-е место

Итог: Мужская сборная Великобритании по хоккею на траве заняла итоговое 12-е место

Ссылки 
 Сборная Великобритании  на сайте sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года